Lunia é um MMORPG 3D lançado originalmente na Coreia, publicado e traduzido no Brasil pela Level Up! Games e disponível no país até 21 de dezembro de 2012, estava sendo publicado em um servidor Global pela própria desenvolvedora ALL-M, porém os servidores foram desligados no dia 01/01/2014. O jogo se diferencia dos demais do gênero ao misturar elementos de Ação e RPG, além de apresentar um visual anime.

História do jogo

Prelúdio 
Rodésia é um continente vasto, repleto de belas paisagens, lar de humanos, elfos, goblins e trolls. Dizer que essas quatro tipos de raças coexistem pacificamente seria exagero; não foram poucas as vezes em que guerras aconteceram entre elas. Mas nada na história deste mundo poderia se igualar à chegada dos Orcs.

A Profecia 
A Princesa de Rodésia, Eir Peltrow (Sacerdotisa), acorda subitamente no meio da noite. Em seu sonho ela viu sua terra ser totalmente devastada. Atordoada por não compreender suas visões, parte em busca de respostas ao lado de Dainn, o Feiticeiro Real. Ela espera que Bradford, um renomado mago do Reino, possa ajudá-la a entender o que viu.

A Guerra de Lunia 
Eir e Dainn seguiram jornada rumo à vila de Ramancha, morada de Bradford. Durante o trajeto, conhecem Sieg, um cavaleiro errante que passa a acompanhá-los. Ao chegarem à vila, a sacerdotisa, o mago e o cavaleiro se depararam com uma ameaça até então inesperada: os Orcs.

Esses guerreiros verdes, de músculos possantes, espírito indestrutível e habilidades bélicas poderosas surgiram de modo repentino, como se irrompessem das sombras. Depois de invadirem cidades, declararam guerra aos humanos, a raça dominante de Rodésia.

A hostilidade entre os povos cresceu de forma assustadora. Pouco a pouco, outras raças escolheram seus aliados, tomando partido no conflito e dando início à mais longa das batalhas... a Guerra de Lunia.

Fim do Lunia Z 
Lunia Z - Sucessor do antigo Lunia - Teve seu fim no Brasil no dia 21/12/12, após a Level Up! Games fracassar em uma tentativa de acordo com a ALLM para continuar o desenvolvimento do jogo. Após o fechamento do servidor brasileiro, os jogadores daqui jogaram em um servidor global de Lunia Z, assim como os jogadores de outras nações mas infelizmente os servidores global de Lunia Z foram desligados no dia 1 de janeiro de 2014 00:00.

Servidores Abertos Atualmente 
Alguns servidores privados mantém o legado de Lunia vivo, entre eles Spirit Lunia, um dos mais famosos mundialmente, e Arcade Lunia, um novo servidor em Open Beta desde novembro de 2019 e com um imenso potencial, pois possui servidores em diversas regiões do mundo, incluindo Brasil, o que evita lag e atrasos durante as partidas, promovendo uma excelente qualidade de jogo.

Personagens

Sieg Helmonte, o cavaleiro errante 
Sieg é o guerreiro corpo-a-corpo básico. Como um bom cavaleiro, se especializa em ataques com a espada, com golpes poderosos, rápidos e contínuos. Ele ainda conta com ataques especiais poderosos e possui uma alta resistência.

Eir Peltrow, a princesa sacerdotisa 
Eir é a herdeira por direito do trono. É versada nas artes sagradas, especialista em curar ferimentos e recuperar seus aliados. Ela precisa ser protegida a todo custo, pois suas capacidades de combate não são das melhores. Mas engana-se quem pensa que Eir não tem como se defender. Se necessário, ela pode usar os golpes de cajado e invocar os poderes da Deusa da Lua para afastar e derrotar os inimigos e, assim, ter a chance para se recuperar.

Dainn Crowley, o feiticeiro real 
Feiticeiros são mestres no controle dos elementos. Em poucos momentos, Dainn é capaz de arremessar rajadas de fogo, esferas de terra, farpas de gelo ou mesmo invocar um dragão para atacar seus inimigos. Ele é essencial para acabar com grandes quantidades de monstros ao mesmo tempo, mas precisa de tempo para conjurar seus feitiços.Seu poder mais cobiçado por ter alto nível de danos é chamado de "Colera do dragão"

Tia, a ninja 
Tia quer encontrar seu pai, um oficial de alta patente, desaparecido. Como uma ninja, é conhecida por seus golpes numerosos, sua capacidade de saltar e arremessar shurikens, além de envenenar seus oponentes. Como é uma das primeiras personagens do jogo Lunia, seu custo é baixo, podendo você libera-la fácil sem precisar gastar cash. Basta falar com Lynete que se encontra na praça e realizar a missão da Tia.

Lime, a gosma 
Lime, é um monstrinho gosmento, mas muito simpático, que não dá moleza para seus inimigos. Muito forte, ele possui uma série de golpes poderosos, como sua mordida voraz, o cuspe ácido, gases tóxicos, habilidades de suporte e uma incrível capacidade de transformação, podendo tornar-se numa lendária gosma chefe. Uma das suas fraquezas é a sua velocidade, pois é lento.

Dacy Dalstrin, a invocadora 
Dacy é uma titereira ou também conhecida como "invocadora" de marionetes. Ela é ideal para jogadores que gostam de usar estratégia. Devido sua habilidade de invocação ou manipulação, Dacy os utiliza para defender ou atacar em seu próprio benefício. Os variados movimentos das marionetes podem ser executados através de um menu ou usando o teclado.

Yuki, a maga do gelo 
Yuki é delicada e misteriosa. Por ser introspectiva e viver sempre próxima da natureza da vila em que nasceu, desenvolveu habilidades de manipular o gelo e de usá-lo para se defender.

Krieg El Hati, o Templário Vingador 
Krieg utiliza dois grandes martelos que lhes permitem causar muitos danos em seus inimigos, mas sendo um soldado santo, ele também pode curar a si ou a outros jogadores, sendo este o seu principal diferencial em relação à Tia e o Sieg.

Arien Carnesir, a arqueira magica 
Arien não gosta de lutas, mas tem a responsabilidade de manter a floresta dos elfos protegida de inimigos. Sua magia é proveniente dos elementos naturais como o raio, vento e chamas. Já suas habilidades com as flechas, permitem lançar múltiplas setas com muita rapidez, carregadas com bombas presas ou feitas de fachos de luz. Ela também consegue invocar um poderoso pássaro de fogo conhecido como Phoenix.

Ryan Hunt, o caçador de recompensas 
Ryan Hunt é o primeiro personagem que usa armas de fogo no Lunia. Sua habilidade em usar várias armas lhe permite atirar projeteis de fogo, luz e fazer ataques físicos a longa distância. Ryan é um rapaz de poucas palavras, busca sempre a perfeição. Ele caça monstros e criminosos e usa todo o dinheiro de suas recompensas para melhorar cada vez mais suas armas tão peculiares – armas de fogo, algo raro em um mundo dominado pela magia. Diferentemente de Sieg, Ryan sempre pondera suas opções com cuidado, mostrando a frieza e calma adquirida como atirador de elite. Um jogador de notável habilidade no servidor brasileiro era BabaYaga.

Vantagens: Grande poder de ataque à distância. Pode atacar muito rápido com a Metralhadora Gatling, ou disparar rajadas poderosas com a Espingarda. Conta com vários explosivos para ataques de área.

Desvantagens: Seu MP é um dos menores entre todos. Seus combos são numerosos, mas de pouca força. É preciso certa habilidade para não errar alguns de seus ataques, especialmente durante suas acrobacias.

Kali Eschenbach, a barda das trevas 
Mesmo tendo dezesseis anos, essa jovem garota já toca seu instrumento como uma profissional. Apesar de possuir um ar bondoso, ela esconde um segredo sombrio: É uma demônia que surgiu na época do pandemônio, e, disfarçada de humana, causa desgraça. O uso do pandemonio lhe possibilita que suas notas musicais possam causar danos psíquicos aos seus inimigos ou a cura de mana ou vida para aliados.

Asuka, a espadachim 
Esse personagem é uma garota com uma personalidade fria de 15 anos de idade, que manuseia duas espadas e seu traje é a mesclagem do uniforme escolar japonês com a do uniforme da arte marcial. A sua historia é: Dez anos atrás, uma vila pacata no longínquo leste de Rodesia foi devastada pelas forças da escuridão. Muito jovem, a única sobrevivente encontrada foi Asuka, uma menina de seis anos. A garota foi adotada pelo velho Kaji, um dos mais hábeis samurais. O resultado de todo este treinamento foi uma espadachim leal, rápida como o vento e extremamente letal. Forte como Sieg e veloz como Tia, Asuka está prestes a se juntar aos heróis de Rodesia para combater os exércitos do mal.

Ralph Schnell, o lutador 
Ele é um lutador que usa habilidades parecidas com o sieg, usa habilidades de raio também, além de possuir uma habilidade parecida com o Hadounken e kamehameha. Pouco se sabe sobre o passado de Ralph. Suas primeiras memórias são de dura época em que vivia sozinho nas ruas e precisava sobreviver por conta própria. Mas, diferentemente de muitos fadados ao mesmo destino, um forte senso de justiça sempre acompanhou o rapaz que, desde cedo, começou a usar sua força para defender os mais fracos. Assim, nasceu um novo herói. Hoje Ralph é um exímio artista marcial, mestre de um estilo de luta propício.

Também luta por quem quer proteger e por si mesmo mas nunca decepciona seus amigos.

Dark Eir, a princesa sombria 
A princesa Eir morreu combatendo Rigel no santuário de Soldin. O grupo restante de aventureiros ficaram cientes de um artefato chamado vaso das almas, onde poderiam ressuscitar Eir. O processo de ressurreição de Eir foi interrompido pelo deus Yama.

A curiosidade que Yama – Deus ancião da Morte e da Escuridão – sente pelos humanos surgiu no dia em que ele viu um grupo de heróis lutando contra os Deuses.

Nephron explicou à divindade que aquela raça que o fascinou fora criada por Lunia, e que as pessoas que ele viu tinham vindo do futuro para tentar recriar o Vaso da Alma. O objetivo final era ressuscitar uma Princesa que viveu em um tempo muito distante.

Então, Yama utilizou o poder de Lunia para criar uma nova alma. Misturou parte de seu poder a ela e, antes de engarrafá-la, adicionou na combinação o pouco que restava do espírito de Eir. Quando estava tudo pronto, o Deus pediu a Nephron que levasse o recipiente ao tempo daqueles jovens. "Se perdermos a luta e formos trancafiados, esta alma vai liderar minha sombria criação e será a chave para que o selo seja quebrado. Vá!"

Uma vez no presente, Nephron abriu a garrafa e derramou a alma em um boneco que ele mesmo criou. Em seguida, sussurrou: "Uma Princesa das Trevas... Nascerá!".

Arta Lorraine, a Engenheira 
A Engenheira é um verdadeiro gênio mirim, com um QI elevadíssimo, capaz de criar e construir diversas engenhocas e aparatos mecânicos. Nascida no futuro do mundo de Rodesia, Arta vivia sempre com a mente trabalhando a mil por hora. Por isso, a irrequieta garota ansiava por experimentar as lendárias aventuras como as da Princesa Eir e seus amigos que, em sua época, ela apenas lia em livros de história. E foi só uma questão de tempo até ela construir uma máquina e voltar aos dias atuais para se unir aos seus ídolos. Ela é capaz de usar suas habilidades para criar diversas armas de combate. Além disso ela é capaz até mesmo de convocar e pilotar uma espécie de tanque de guerra. Ela também pode criar itens de refino para melhorar seu equipamento, além de variar os efeitos especiais do seu martelo mecânico para surpreender seus oponentes.

Gaon, Lanceiro 
Nos tempos imemoriais Gaon era o Deus-Dragão do caos, mas adormeceu e perdeu seus poderes, agora se junta a Dainn e cia para poder recuperar seus verdadeiros poderes.

Iris Lyndall, a Feiticeira das Chamas 
Ex membro da tripulação do pirata Jack Tod, chefe da fase 4-7 (episódio 4, fase 7). Quando Jack decidiu se juntar as tropas de Rigel ela saiu e começou sua jornada em busca de dinheiro e uma tripulaçao para atuar como capitã. É a mais recente personagem de Lunia, criada por um jogador da versão global do jogo. Iris como roupa principal usa uma espécie de capa misturada com um espartilho, e uma camisa de cor branca. Seus cabelos em forma de rabo de cavalo e olhos são de cor púrpura. Sua arma principal era para ser um chicote, de acordo com o jogador que a criou. A desenvolvedora mudou a arma para duas correntes denominadas machado duplo. Observando o projeto original do jogador e o projeto anunciado pela desenvolvedora ALLM nota-se claramente pequenas mudanças na personagem, como um decote maior, detalhes do cinto alterado e uma leve mudança na silhueta do personagem.

Mascotes 
 Mini Dacy, miniatura da Invocadora.
 Mini Daru versão SD do boss de 3-10
 Fenix, aguia de fogo. lançado em 2010 na versao brasileira.
 Unicórnio, o unicórnio.
 Tora e Kipi, os tigres.
 Zeca, Kimi, Tom, Kitty e Mimi, os gatos.
 Coti e Debo, os cães raivosos.
 Biro e Blu, os ursinhos de pelúcia.
 Doni, Roger e Fuligem, os coelhos.
 Lepi, Pipo e Ludo, os esquilos.
 Willbur e Poico, os porcos.
 Biscoito, Caramelo e Chocolate, os cães felizes.
 Mini Eir, miniatura da sacedortisa.
 Bill, touro
 Sucubus e Lilith, as diabinhas.
 Montecoelhos e Cenourentos, as rivais famílias de coelhos.
 Jack Parrot e Pena ruiva, as mascotes piratas.
 Kirin da sorte e Kirin da virtude, os protetores celestiais.
 Gatos de bota, língua e florete afiados.
 Khan e Rajah, os tigres selvagens.
 Lime e Lime Blue, as gosminhas carismaticas.
 Hildr [DES]; Skuld [INT]; Brynhild [VIT], as Valquírias

  Não existirão mais atualizações, então não haverá mais novos personagens

Modos de Jogo

História 
Este modo é dividido em episódios. Cada um deles é constituído por dez fases, além dos estágios bônus. Ao progredir por esse modo, é possível conhecer mais sobre os acontecimentos do mundo de Lunia. Quando você chega na fase cinco ou dez de cada episódio, poderá falar com aldeões que lhe ofereçam missões opcionais. Se você fizer elas, quando falar com o aldeão necessário, ganhará experiência e também poderá ganhar itens.

Lenda 
Modo similar ao História. Mas precisa de nível 50 para entrar e existem objetivos adicionais.

Design das fases é idêntico a como era antes da atualização para LuniaZ, onde as fases no modo história foram simplificadas.

Mito 1, 2 e 3 
O nível de dificuldade é superior ao modo Lenda, sendo exclusivo para personagens com nível 65 ou superior.

Divino 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
O nível de dificuldade é superior ao modo Mito, sendo exclusivo para personagens renascidos (somente renascidos), com nível 70 ou superior.

Devil Doom 
Devil doom vem depois do modo divino.

Para personagens tipo DES conseguiram matar os monstros devem jogar para cima primeiro, ja os tipos INT e VIT podem matar somente com skills.

No modo devil doom é possível adquirir itens sardes devil e pedaços quebrados de acessórios.

São também conhecidos como dd1, dd2, dd3, dd4 e dd5. O número indica o andar.

PvP 
Modo de batalha entre jogadores. Possui quatro modalidades:

Balanceado: Neste modo as conquistas do personagem não tem um impacto muito grande sobre seu desempenho. Assim, valoriza-se a habilidade de cada jogador, e não o seu tempo de jogo.

Iniciante: Modalidade especial para jogadores iniciantes, do nível 1 ao 35.

Livre: Assim como na maioria dos MMORPGs, os jogadores devem competir em diversas situações, utilizando seus equipamentos e experiência adquiridos ao longo do jogo.

Renascido: Modalidade somente para jogadores "renascidos".

Sistema Renascimento 
O sistema de renascimento habilita o acesso ao Modo Divino, acrescenta novas habilidades, atributos adicionais, aumenta a altura do personagem em 10%, substitui o nível máximo de 75º para 99º e ganhará novos ataques, que poderão ser muito úteis.

Após o primeiro renascimento, ele poderá ser repetido a cada um ou dois meses dependendo do manual de renascimento que for feito, e de acordo com o nível no ato do renascimento, pontos adicionais podem ser ganhos:

O renascimento pode ser habilitado através de missões concedidas por NPC ou por CASH.

Episódios

Ligações externas 
 Site Global
Site Brasileiro
 Site Coreano
 Site Americano
 Site Chines
 Site de Taiwan
 Site da Produtora, Allm

Jogos eletrônicos de 2008
MMORPG
Jogos online
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos da Nexon Corporation
Jogos eletrônicos desenvolvidos na Coreia do Sul
Jogos eletrônicos da Level Up! Games